Адам Смит ():
 Смит, Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ, один из основоположников современной экономической теории.
  (род. 1965) — американский политик, член Палаты Представителей США с 1997 года.
  (род. 1968) — американский антрополог.
 Смит, Адам (род. 1991) — английский футболист.